Бре́ндон Бойд У́ри (; род. 12 апреля 1987, Сент-Джордж, Юта, США) — американский певец, автор песен и музыкант, наиболее известный как лид-вокалист группы Panic! At the Disco (на данный момент является единственным участником группы).

Ранние годы 
Ури родился в городе Сент-Джордж, штат Юта. Его семья переехала в Лас-Вегас, когда Брендону было два года. Он пятый и самый младший ребенок в семье Грейс и Бойда Ури, и имеет гавайские корни со стороны матери. Он вырос в семье мормонов, но оставил веру, когда ему было около 17 лет. Ури посещал старшую школу «Пало-Верде», где познакомился с экс-участником Panic! At the Disco Брентом Уилсоном, с которым ходил в класс гитары. Уилсон попросил Ури присоединиться к группе, поскольку на тот момент им был нужен гитарист на замену.

Ури описал себя как «кретина в старшей школе», объяснив тем, что в школе над ним издевался один и тот же ученик. Ури работал в ресторане «Tropical Smoothie Cafe», чтобы у группы была возможность платить за квартиру, которую они снимали для репетиций. В кафе Ури часто пел для посетителей. Он поясняет: «Я пел всё, что слушал на тот момент, но поступали и заказы. Помню как исполнял песни Scorpions, W.A.S.P. Хиты 80-х приносили неплохие чаевые. Это был довольно большой диапазон для выбора… Кому-то нравилось, кому-то не очень. Мне приходилось уважать интересы других, но было несколько людей, которые специально приходили, чтобы послушать как я пою за чаевые. Было весело».

Карьера 
Его музыкальная карьера началась, когда он встретил Брента Уилсона, с которым он учился в одном классе по гитаре. Уилсон попросил, чтобы Ури стал гитаристом группы Panic! At the Disco, поскольку они искали замену в это время. Сначала Ури не был лидирующим вокалистом; эта позиция принадлежала Райану Россу. Однако, когда группа услышала, как он пел вместо заболевшего Райана Росса, они были впечатлены его вокальными способностями и единодушно решили сделать его певцом.

После этого, Panic! At the Disco выпустила пять альбомов, где Ури был вокалистом. A Fever You Can't Sweat Out был выпущен в 2005 году , Pretty. Odd. — в 2008, в 2011 — Vices & Virtues, в 2013 — Too Weird To Live, Too Rare To Die!, а в 2016 Death of a Bachelor. В альбоме Pretty. Odd. Ури один написал и спел две песни: «I Have Friends in Holy Spaces», «Folkin' Around». В 2009 году он написал новый сингл «New Perspective», являющийся саундтреком к фильму «Тело Дженнифер».

Другие проекты 
Брендон Ури снимался и пел во многих клипах. Он и Патрик Стамп участвовали в песне группы The Cab «One of Those Nights», из дебютного альбома Whisper War.

Ури также участвовал в песнях группы Fall Out Boy. Его было слышно в композициях «What a Catch, Donnie», «20 Dollar Nose Bleed» «7 Minutes in Heaven», где он исполнял бэк-вокал. В качестве бэк-вокалиста его также можно услышать в композиции «Plans and Reveries» группы Black Gold.

В 2008, Ури участвовал в песне Coca-Cola Company «Open Happiness», написанной Бутчем Уокером. В клипе, который выпустили 16 июля 2009., Брендон Ури играет репортера.

Также в 2008 году принимал участие в записи альбома «Razia’s Shadow: A Musical» группы Forgive Durden, выступая в роли Паллиса — старшего брата главного героя. Вокал Ури использован в песнях «The Exit» и «The End and the Beginning».

Ури появлялся в клипах «A Little Less Sixteen Candles, a Little More Touch Me», «What a Catch, Donnie», «Young And Menace», «Uma Thurman» и «Headfirst Slide into Cooperstown on a Bad Bet» группы Fall Out Boy. Также он появился в клипе группы Gym Class Heroes «Clothes Off!!».

26 апреля 2019 года вышел совместный с Тейлор Свифт сингл «Me!».

Личная жизнь 
27 апреля 2013 года Ури женился на Саре Ожеховски, с которой обручился в 2011 году. В июле 2018 года Ури рассказал о своей пансексуальности: «Я женат на женщине, которую очень люблю, но я не против мужчин… Для меня в первую очередь важен сам человек».

Влияния 
Среди музыкантов, оказавших на него наибольшее влияние, Ури назвал Фрэнка Синатру, Queen и Дэвида Боуи.

Дискография

Синглы

В качестве приглашенного исполнителя

Промосинглы

Гостевое участие

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 Официальный сайт Panic! At the Disco

Авторы-исполнители США
Рок-вокалисты США
Мультиинструменталисты США
Рок-гитаристы США
Теноры США
Музыканты Panic! At the Disco